

Чкалово — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Чкалово — село, Тайиншинський район, Північно-Казахстанська область

Чкалово — присілок, Дубьонський район, Мордовія
 Чкалово — селище, Люберецький міський округ, Московська область

Див. також 
 Чкалове

ru:Чкалово